Красова може да се отнася за:

 Красова, село в Лодзко войводство, в Белхатовски окръг, в Община Рушец
 Красова, село в Ополско войводство, в Кенджежин-Кожленски окръг, в Община Павловички
 Красова, село в Ополско войводство, в Стшелецки окръг, в Община Лешница